Arbieto (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Arbieto (stad), de hoofdplaats van de gemeente